Bieg mężczyzn na dystansie 30 km stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992 w Albertville został rozegrany 10 lutego. Wzięło w nim udział 87 zawodników z 34 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Norweg Vegard Ulvang.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992